Erika Mattos da Veiga (Volta Redonda, 1977) é uma escritora brasileira.

Formada em Farmácia e em Direito pela USP, fez mestrado em Bioética na UnB. Seu primeiro romance, Ressaibo, foi escrito durante uma viagem ao Zimbábue. Nona, o segundo romance, foi baseado também numa viagem, feita a Cartagena das Índias.

Obras
 Ressaibo (2007) - 7Letras
 Nona (2010) - 7Letras

Ligações externas
Nona - Capítulo 1
Resenha de Ressaibo
O acesso à saude e a proteção a direitos de propriedade intelectual. Dissertação de mestrado em Bioética na UnB

 
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo